RFC est une abréviation pour 

informatique
 Request for comments
  (demande d'évolution), un document contenant un appel à l'ajustement d'un système ; il est d'une grande importance dans le processus de gestion du changement
 

club de football
 Australie Richmond Football Club
 Belgique : Royal Football Club de Liège, RFC Hannutois, RFC Sérésien (23), RFC Malmundaria, RFC Huy, RFC Turkania Faymonville, RFC Union La Calamine, RFC Renaix, RFC Wallonia Walhain CG
 Danemark : Randers FC
 Royaume-Uni : Rangers F.C. (Écosse) et Reading Football Club (Angleterre)

club de rugby à XIII
 St Helens RFC

club de rugby à XV
 
 Burnaby Lake Rugby Club
 Cardiff RFC
 Gloucester RFC
 Gordon RFC
 Llanelli RFC
 Northern Suburbs RFC
 Pontypridd RFC
 Swansea RFC
 Toronto Welsh RFC
 West Harbour RFC

autres
 , une organisation charitable pour les enfants (elle est appelée ainsi en référence aux époux Rosenberg condamnés à mort et exécutés par la justice américaine)
 répartiteur de frais de chauffage
 Royal Flying Corps, l'armée de l'air britannique pendant la première Guerre mondiale